Di seguito una lista di asteroidi dal numero 551001 al 552000 con data di scoperta e scopritore.

551001-551100 

|-
| 551001 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551002 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551003 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551004 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551005 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551006 - || ||  || NEAT
|-
| 551007 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551008 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551009 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551010 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551011 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551012 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551013 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551014 Gorman || ||  || M. Langbroek, K. Sárneczky 
|-
| 551015 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551016 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551017 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551018 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551019 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551020 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551021 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551022 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551023 - || ||  || CSS
|-
| 551024 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551025 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551026 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551027 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551028 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551029 - || ||  || ESA OGS
|-
| 551030 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551031 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551032 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551033 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551034 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551035 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551036 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551037 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551038 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551039 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551040 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551041 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551042 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551043 - || ||  || NEAT
|-
| 551044 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551045 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551046 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 551047 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551048 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551049 - || ||  || NEAT
|-
| 551050 - || ||  || NEAT
|-
| 551051 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551052 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551053 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551054 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551055 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551056 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551057 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551058 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551059 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551060 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551061 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551062 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551063 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551064 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551065 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551066 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551067 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551068 - || ||  || NEAT
|-
| 551069 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551070 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551071 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551072 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551073 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551074 - || ||  || NEAT
|-
| 551075 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551076 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551077 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551078 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551079 - || ||  || Kitt Peak
|-
| 551080 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551081 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551082 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551083 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551084 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551085 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551086 - || ||  || Rinner, C.
|-
| 551087 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551088 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 551089 - || ||  || NEAT
|-
| 551090 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551091 Flórferenc || ||  || K. Sárneczky, G. Hodosán
|-
| 551092 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551093 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551094 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551095 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551096 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551097 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551098 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551099 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551100 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|}

551101-551200 

|-
| 551101 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551102 - || ||  || CSS
|-
| 551103 - || ||  || CSS
|-
| 551104 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551105 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551106 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551107 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551108 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551109 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551110 - || ||  || Mauna Kea
|-
| 551111 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551112 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551113 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551114 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551115 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551116 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551117 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551118 - || ||  || NEAT
|-
| 551119 - || ||  || Rinner, C.
|-
| 551120 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551121 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551122 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551123 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551124 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551125 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551126 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551127 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551128 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551129 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551130 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551131 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551132 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551133 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551134 - || ||  || NEAT
|-
| 551135 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551136 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551137 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551138 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551139 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551140 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551141 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551142 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551143 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551144 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551145 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551146 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551147 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551148 - || ||  || LINEAR
|-
| 551149 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551150 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 551151 - || ||  || NEAT
|-
| 551152 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551153 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551154 - || ||  || NEAT
|-
| 551155 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551156 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551157 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551158 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551159 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551160 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551161 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551162 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551163 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551164 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551165 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551166 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551167 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551168 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551169 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551170 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551171 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551172 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551173 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551174 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551175 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551176 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551177 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551178 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551179 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551180 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551181 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551182 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551183 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551184 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551185 - || ||  || CSS
|-
| 551186 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551187 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551188 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551189 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551190 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551191 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551192 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551193 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551194 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551195 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551196 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551197 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551198 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551199 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551200 - || ||  || NEAT
|}

551201-551300 

|-
| 551201 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551202 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551203 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551204 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551205 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551206 - || ||  || Mottola, S.
|-
| 551207 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551208 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551209 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551210 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551211 - || ||  || LINEAR
|-
| 551212 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551213 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551214 - || ||  || AMOS
|-
| 551215 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551216 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551217 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551218 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551219 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551220 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551221 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551222 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551223 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551224 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551225 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551226 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551227 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551228 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551229 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551230 - || ||  || NEAT
|-
| 551231 Żywiec || ||  || M. Kusiak, M. Zolnowski
|-
| 551232 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551233 Miguelanton || ||  || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 551234 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551235 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551236 - || ||  || NEAT
|-
| 551237 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551238 - || ||  || NEAT
|-
| 551239 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551240 - || ||  || CSS
|-
| 551241 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551242 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551243 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551244 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551245 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551246 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551247 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551248 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551249 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551250 - || ||  || Mauna Kea
|-
| 551251 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551252 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551253 - || ||  || Cerro Tololo
|-
| 551254 - || ||  || McNaught, R. H.
|-
| 551255 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551256 - || ||  || Sarneczky, K.
|-
| 551257 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551258 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551259 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551260 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551261 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551262 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551263 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551264 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551265 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551266 - || ||  || Holmes, R.
|-
| 551267 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551268 - || ||  || CSS
|-
| 551269 - || ||  || LINEAR
|-
| 551270 - || ||  || CSS
|-
| 551271 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551272 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551273 - || ||  || CINEOS
|-
| 551274 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551275 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551276 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551277 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551278 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551279 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551280 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551281 - || ||  || LUSS
|-
| 551282 - || ||  || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 551283 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551284 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551285 - || ||  || CSS
|-
| 551286 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551287 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551288 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551289 - || ||  || NEAT
|-
| 551290 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 551291 - || ||  || LINEAR
|-
| 551292 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551293 - || ||  || CSS
|-
| 551294 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551295 - || ||  || LINEAR
|-
| 551296 - || ||  || ESA OGS
|-
| 551297 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551298 - || ||  || CSS
|-
| 551299 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551300 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|}

551301-551400 

|-
| 551301 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551302 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551303 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551304 - || ||  || NEAT
|-
| 551305 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551306 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551307 - || ||  || Cerro Tololo-DECam
|-
| 551308 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551309 - || ||  || Cerro Tololo-DECam
|-
| 551310 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551311 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551312 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551313 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551314 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551315 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551316 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551317 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551318 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551319 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551320 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551321 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551322 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551323 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551324 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551325 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551326 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551327 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551328 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551329 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551330 - || ||  || ASC-Kislovodsk
|-
| 551331 - || ||  || CSS
|-
| 551332 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551333 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551334 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551335 - || ||  || NEAT
|-
| 551336 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551337 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551338 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551339 - || ||  || ESA OGS
|-
| 551340 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551341 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551342 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551343 - || ||  || LONEOS
|-
| 551344 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551345 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551346 - || ||  || CSS
|-
| 551347 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551348 - || ||  || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 551349 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551350 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 551351 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551352 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551353 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551354 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551355 - || ||  || CSS
|-
| 551356 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551357 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551358 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551359 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551360 - || ||  || NEAT
|-
| 551361 - || ||  || LONEOS
|-
| 551362 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551363 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551364 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551365 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551366 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551367 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551368 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551369 - || ||  || Mottola, S.
|-
| 551370 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551371 - || ||  || Levin, K.
|-
| 551372 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551373 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551374 - || ||  || NEAT
|-
| 551375 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551376 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551377 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551378 - || ||  || Skiff, B. A.
|-
| 551379 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551380 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551381 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 551382 - || ||  || Oreshko, A.
|-
| 551383 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551384 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551385 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551386 - || ||  || Holmes, R.
|-
| 551387 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551388 - || ||  || Kitt Peak
|-
| 551389 - || ||  || NEAT
|-
| 551390 Thomaskeßler || ||  || Jahn, J.
|-
| 551391 - || ||  || Rinner, C.
|-
| 551392 - || ||  || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 551393 - || ||  || Rinner, C.
|-
| 551394 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551395 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551396 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551397 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551398 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551399 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551400 - || ||  || Spacewatch
|}

551401-551500 

|-
| 551401 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551402 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551403 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551404 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551405 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551406 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551407 - || ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 551408 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551409 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551410 - || ||  || ESA OGS
|-
| 551411 - || ||  || CSS
|-
| 551412 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551413 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551414 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 551415 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551416 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551417 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551418 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551419 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551420 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551421 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551422 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551423 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551424 - || ||  || AMOS
|-
| 551425 - || ||  || NEAT
|-
| 551426 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551427 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551428 - || ||  || NEAT
|-
| 551429 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551430 - || ||  || CSS
|-
| 551431 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551432 - || ||  || CSS
|-
| 551433 - || ||  || ASC-Kislovodsk
|-
| 551434 - || ||  || CSS
|-
| 551435 - || ||  || LINEAR
|-
| 551436 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551437 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551438 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551439 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551440 - || ||  || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 551441 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551442 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551443 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551444 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551445 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551446 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551447 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551448 - || ||  || NEAT
|-
| 551449 - || ||  || NEAT
|-
| 551450 - || ||  || NEAT
|-
| 551451 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551452 - || ||  || NEAT
|-
| 551453 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551454 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551455 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551456 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551457 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551458 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551459 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551460 - || ||  || ESA OGS
|-
| 551461 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551462 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551463 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551464 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551465 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551466 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551467 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551468 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551469 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551470 - || ||  || CSS
|-
| 551471 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551472 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551473 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551474 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551475 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551476 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551477 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551478 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551479 - || ||  || CSS
|-
| 551480 - || ||  || Kitt Peak
|-
| 551481 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551482 - || ||  || Holmes, R.
|-
| 551483 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551484 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551485 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 551486 - || ||  || ESA OGS
|-
| 551487 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551488 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551489 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551490 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551491 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551492 - || ||  || NEAT
|-
| 551493 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551494 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551495 - || ||  || NEAT
|-
| 551496 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551497 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551498 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551499 - || ||  || LONEOS
|-
| 551500 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|}

551501-551600 

|-
| 551501 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551502 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551503 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551504 - || ||  || NEAT
|-
| 551505 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551506 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551507 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551508 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551509 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551510 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551511 - || ||  || CSS
|-
| 551512 - || ||  || Wasserman, L. H., Lovering, J. R.
|-
| 551513 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551514 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551515 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551516 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551517 - || ||  || ASC-Kislovodsk
|-
| 551518 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551519 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551520 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551521 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551522 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551523 - || ||  || NEAT
|-
| 551524 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551525 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551526 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551527 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 551528 - || ||  || LINEAR
|-
| 551529 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551530 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551531 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551532 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551533 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551534 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551535 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551536 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551537 - || ||  || Rinner, C.
|-
| 551538 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551539 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551540 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551541 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551542 - || ||  || NEAT
|-
| 551543 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551544 - || ||  || NEAT
|-
| 551545 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551546 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551547 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551548 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 551549 - || ||  || Healy, D.
|-
| 551550 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551551 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551552 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551553 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551554 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551555 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551556 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551557 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551558 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551559 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551560 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551561 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551562 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551563 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551564 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551565 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551566 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551567 - || ||  || NEAT
|-
| 551568 - || ||  || NEAT
|-
| 551569 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551570 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551571 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551572 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551573 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 551574 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551575 - || ||  || Elenin, L.
|-
| 551576 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551577 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551578 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551579 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 551580 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551581 - || ||  || Elenin, L.
|-
| 551582 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551583 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551584 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551585 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551586 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551587 - || ||  || CINEOS
|-
| 551588 - || ||  || NEAT
|-
| 551589 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551590 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551591 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551592 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551593 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551594 - || ||  || NEAT
|-
| 551595 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551596 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551597 - || ||  || NEAT
|-
| 551598 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551599 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551600 - || ||  || Pan-STARRS 1
|}

551601-551700 

|-
| 551601 Antonijové || ||  || Bosch, J. M., Olivera, R. M.
|-
| 551602 - || ||  || LINEAR
|-
| 551603 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551604 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551605 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551606 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551607 - || ||  || ESA OGS
|-
| 551608 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551609 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551610 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551611 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551612 - || ||  || LONEOS
|-
| 551613 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 551614 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551615 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 551616 - || ||  || ASC-Kislovodsk
|-
| 551617 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551618 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551619 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551620 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551621 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551622 - || ||  || CSS
|-
| 551623 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551624 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551625 - || ||  || NEAT
|-
| 551626 - || ||  || Masiero, J., Jedicke, R.
|-
| 551627 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551628 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551629 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551630 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551631 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551632 - || ||  || NEAT
|-
| 551633 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551634 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551635 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551636 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551637 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551638 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551639 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551640 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551641 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551642 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551643 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551644 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551645 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551646 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551647 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551648 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551649 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551650 - || ||  || NEAT
|-
| 551651 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551652 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551653 - || ||  || AMOS
|-
| 551654 - || ||  || NEAT
|-
| 551655 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551656 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551657 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551658 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551659 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551660 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551661 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551662 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551663 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551664 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551665 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551666 - || ||  || ESA OGS
|-
| 551667 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551668 - || ||  || LINEAR
|-
| 551669 - || ||  || Oreshko, A.
|-
| 551670 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551671 - || ||  || LONEOS
|-
| 551672 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551673 - || ||  || NEAT
|-
| 551674 - || ||  || Holvorcem, P. R., Schwartz, M.
|-
| 551675 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551676 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 551677 - || ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 551678 - || ||  || NEAT
|-
| 551679 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551680 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551681 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551682 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551683 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551684 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551685 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551686 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551687 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551688 - || ||  || NEAT
|-
| 551689 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551690 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551691 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551692 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551693 - || ||  || Cerro Tololo-DECam
|-
| 551694 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551695 - || ||  || ESA OGS
|-
| 551696 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551697 - || ||  || Cerro Tololo-DECam
|-
| 551698 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551699 - || ||  || NEAT
|-
| 551700 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|}

551701-551800 

|-
| 551701 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551702 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551703 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551704 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551705 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551706 - || ||  || CSS
|-
| 551707 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551708 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551709 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551710 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551711 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551712 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551713 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551714 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551715 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551716 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551717 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551718 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551719 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551720 - || ||  || CSS
|-
| 551721 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551722 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551723 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551724 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551725 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551726 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551727 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551728 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551729 - || ||  || NEAT
|-
| 551730 - || ||  || NEAT
|-
| 551731 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551732 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551733 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551734 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551735 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551736 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551737 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551738 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551739 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551740 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551741 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551742 - || ||  || NEAT
|-
| 551743 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551744 - || ||  || Oreshko, A.
|-
| 551745 - || ||  || Bickel, W.
|-
| 551746 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551747 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551748 - || ||  || NEAT
|-
| 551749 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551750 - || ||  || NEAT
|-
| 551751 - || ||  || Palomar Transient Factory
|-
| 551752 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551753 - || ||  || Mauna Kea
|-
| 551754 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551755 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551756 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551757 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551758 - || ||  || NEAT
|-
| 551759 - || ||  || Wasserman, L. H., Lovering, J. R.
|-
| 551760 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551761 - || ||  || NEAT
|-
| 551762 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551763 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551764 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551765 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551766 - || ||  || NEAT
|-
| 551767 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551768 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551769 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551770 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 551771 - || ||  || Bickel, W.
|-
| 551772 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551773 - || ||  || CSS
|-
| 551774 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551775 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551776 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551777 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551778 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551779 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551780 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551781 - || ||  || NEAT
|-
| 551782 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551783 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551784 - || ||  || NEAT
|-
| 551785 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551786 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551787 - || ||  || NEAT
|-
| 551788 - || ||  || NEAT
|-
| 551789 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551790 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551791 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551792 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551793 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551794 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551795 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551796 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551797 - || ||  || NEAT
|-
| 551798 - || ||  || LONEOS
|-
| 551799 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551800 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|}

551801-551900 

|-
| 551801 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551802 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551803 - || ||  || NEAT
|-
| 551804 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551805 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551806 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 551807 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551808 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551809 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551810 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551811 - || ||  || LINEAR
|-
| 551812 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551813 - || ||  || NEAT
|-
| 551814 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551815 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551816 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551817 - || ||  || NEAT
|-
| 551818 - || ||  || NEAT
|-
| 551819 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551820 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551821 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 551822 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551823 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551824 - || ||  || CSS
|-
| 551825 - || ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 551826 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551827 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551828 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551829 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551830 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551831 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551832 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551833 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551834 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551835 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551836 - || ||  || NEAT
|-
| 551837 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551838 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551839 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551840 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551841 - || ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 551842 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551843 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551844 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551845 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551846 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551847 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551848 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551849 - || ||  || CSS
|-
| 551850 - || ||  || Oreshko, A.
|-
| 551851 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551852 - || ||  || NEAT
|-
| 551853 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551854 - || ||  || NEAT
|-
| 551855 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551856 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551857 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551858 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551859 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551860 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551861 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551862 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551863 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551864 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551865 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551866 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551867 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551868 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551869 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551870 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551871 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551872 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551873 - || ||  || NEAT
|-
| 551874 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551875 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551876 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551877 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551878 Stoeger || ||  || K. Černis, R. P. Boyle
|-
| 551879 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551880 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551881 - || ||  || CINEOS
|-
| 551882 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551883 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551884 - || ||  || CSS
|-
| 551885 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551886 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551887 - || ||  || LINEAR
|-
| 551888 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551889 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551890 - || ||  || NEAT
|-
| 551891 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551892 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551893 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 551894 - || ||  || AMOS
|-
| 551895 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551896 - || ||  || CSS
|-
| 551897 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551898 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551899 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551900 Laneways || ||  || Lake, P. B.
|}

551901-552000 

|-
| 551901 - || ||  || NEAT
|-
| 551902 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551903 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551904 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551905 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551906 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551907 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551908 - || ||  || LINEAR
|-
| 551909 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551910 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551911 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551912 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551913 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551914 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551915 - || ||  || ESA OGS
|-
| 551916 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551917 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551918 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551919 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551920 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551921 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551922 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551923 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551924 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551925 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551926 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551927 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551928 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551929 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551930 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551931 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551932 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551933 - || ||  || Boattini, A., Hainaut, O.
|-
| 551934 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551935 - || ||  || NEAT
|-
| 551936 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 551937 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551938 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551939 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551940 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551941 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551942 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551943 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 551944 - || ||  || LONEOS
|-
| 551945 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551946 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551947 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551948 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551949 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551950 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551951 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551952 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551953 - || ||  || Siding Spring Survey
|-
| 551954 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551955 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551956 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551957 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551958 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551959 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551960 - || ||  || NEAT
|-
| 551961 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551962 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551963 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551964 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551965 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551966 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551967 - || ||  || SDSS Collaboration
|-
| 551968 - || ||  || NEAT
|-
| 551969 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551970 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551971 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551972 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551973 - || ||  || NEAT
|-
| 551974 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551975 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551976 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551977 - || ||  || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 551978 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551979 - || ||  || CSS
|-
| 551980 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551981 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551982 - || ||  || LINEAR
|-
| 551983 - || ||  || NEAT
|-
| 551984 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551985 - || ||  || Holmes, R.
|-
| 551986 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551987 - || ||  || NEAT
|-
| 551988 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|-
| 551989 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551990 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551991 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551992 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551993 - || ||  || NEAT
|-
| 551994 - || ||  || San Marcello
|-
| 551995 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551996 - || ||  || Spacewatch
|-
| 551997 - || ||  || LONEOS
|-
| 551998 - || ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 551999 - || ||  || Spacewatch
|-
| 552000 - || ||  || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 

 

0551001